Tanière peut faire référence à :

Général 

 une tanière, cavité souterraine où se réfugient des animaux sauvages.

Toponymes 

 le , lac canadien ;
 le , lac canadien ;
 le , lac canadien ;
 le , lac canadien ;
 la tanière du Nargun, caverne où vivrait le Nargun, créature de la mythologie aborigène.

Bibliographie 

 La Tanière amoureuse, nouvelle japonaise de 1995 ;
 La Tanière du Tigre, roman belge de 1978.

Filmographie 

 La Tanière de la bête, film japonais de 1973 ;
 La Tanière des brigands, film italien de 1952.

Autres 

 Edmond Tanière (1939-1991), chanteur et compositeur français ;
 , audio-animatronic du Parc Disneyland de Paris.

Voir aussi